Charles S. Thomas – amerykański polityk
 Charles Xavier Thomas – francuski wynalazca i matematyk
 Charles Thomas (koszykarz Northern Arizona)
 Charles Thomas (koszykarz ur. 1946)
 Charles Thomas (koszykarz ur. 1969)
 Charles Thomas (koszykarz ur. 1986)
 Charles Thomas (lekkoatleta)
 Charles Thomas (1874–1936) – angielski rugbysta
 Charles Thomas (1864–1948) – walijski rugbysta
 Charlie Thomas (1937–2023) – amerykański piosenkarz R&B

Zobacz też 
 Léon-Benoît-Charles Thomas
 Charles Thomas Studd
 Charles Thomas Munger